Łękawica est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Łękawica, dans le powiat de Żywiec
 du village de Łękawica, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Łękawica, dans le powiat de Tarnów
 du village de Łękawica, dans le powiat de Wadowice

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Łękawica, dans le powiat de Kozienice
 du village de Łękawica, dans le powiat de Mińsk